Georg Schultz ist der Name folgender Personen:

* Georg Schultz (Politiker) (1860–1945), deutscher Politiker (DNVP)
 Georg Friedrich Schultz (1809–1866), deutscher Weinhändler und Naturforscher
 Georg Julius von Schultz (1808–1875), deutschbaltischer Arzt und Schriftsteller
 Georg Peter Schultz (1680–1748), deutscher Jurist 

Siehe auch:

 Georg Schulz
 Georg Schultze